India
 Pallapalayam – città del distretto di Coimbatore, Tamil Nadu
 Pallapalayam – città del distretto di Erode, Tamil Nadu